Интеграл Римана — Сти́лтьеса — обобщение определённого интеграла, предложенное в 1894 году Сти́лтьесом. Вместо предела обычных интегральных сумм
 
рассматривается предел сумм
 
где интегрирующая функция  есть функция с ограниченным изменением (ограниченной вариацией).
Если  непрерывно дифференцируема, то он выражается через обычный интеграл:
  (если последний существует).

Применения 
Интеграл Римана — Стилтьеса имеет многочисленные применения в анализе. Например, всякий линейный непрерывный функционал в пространстве непрерывных на отрезке числовой оси функций может быть записан в форме интеграла Римана — Стилтьеса, всякая абсолютно монотонная при  функция может быть представлена в виде суммы константы и интеграла Римана — Стилтьеса, всякая аналитическая функция в круге  с неотрицательной вещественной частью может быть записана в виде суммы комплексного числа и интеграла Римана — Стилтьеса.

Примечания

Литература 
 У. Рудин Основы математического анализа — : Мир, 1976
 

 

Интегралы